Гоггер:

 Гоггер — русский баронский род.
 Гоггер, Василий Данилович (1755—1838) — действительный статский советник, глава Курляндской губернии.